Izraz parafilija može imati više značenja:

 Parafilija, oblik seksualnog ponašanja;
 Parafilijska skupina, naziv objedinjenih skupina više različitih vrsta koje imaju zajedničkog pretka, ali ne okuplja sve potomke tih istih zajedničkih predaka